Russ bzw. Ruß steht für:
 Ruß, Verbrennungsprodukt
 Russ (Name) (auch Ruß), männlicher Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Russ, ein Biermischgetränk, siehe Biermischgetränk#Hefeweizen
 in Norwegen Schüler, die die weiterführende Schule beendet haben, siehe Russfeier

Russ bzw. Ruß ist der Name folgender

Orte:
 Russ (Bas-Rhin), französische Gemeinde in der Region Grand Est
 Ruß, Kreis Heydekrug, Ostpreußen, heute Rusnė, Dorf in der Rajongemeinde Šilutė, Litauen

geografischer Objekte:
 Ruß (Memel), Mündungsarm der Memel im Kurischen Haff

Unternehmen:
 Bankhaus A. Russ jr., ehemalige Berliner Privatvank
 Ernst Russ AG, Hamburger Emissionshaus
 Ernst Russ Reederei, Hamburger Reederei

Siehe auch:
 Rus (Begriffsklärung)
 Russe
 Russfeier